Boniface (Bonifatius en latin) est un nom propre ou un adjectif qui peut désigner :

Adjectif 
 Boniface (vieilli) : qualificatif d'une personne qui est bonne avec simplicité, qui est d'une gentillesse un peu naïve, ou qui est excessivement crédule.

Prénom et patronyme 
Boniface est un prénom masculin. Il a pour variante , d'origine italienne.

Boniface est aussi un patronyme.

Boniface est également le pseudonyme français (Bonifacio en Italie), donné à l'acteur Émile Vardannes pour une série comique (1912-1913).

Variantes linguistiques 
 allemand : Bonifatius, Bonifaz
 anglais : Boniface
 catalan : Bonifaci
 hongrois : Bonifác
 italien : Bonifacio
 occitan : Bonifaci
 polonais : Bonifacy
 slovaque : Bonifác
 néerlandais : Bonifatius

Popularité du nom

Saints 
voir

Papes 
 Saint  (418-422)
  (530-532)
  (607)
 Saint  (608-615)
  (619-625)
  (896)
  (974 et 984), antipape
  (1294-1303)
  (1389-1404), à Rome

Marquis de Montferrat 
  (1192-1207), aussi roi de Thessalonique (1204-1207)
  (1225-1253)
  (1483-1493)
  (1518-1530)

Margraves de Toscane 
  (812-813)
  (828-834)
  (1001-1012)
  (1027-1052)

Autres 
 Boniface, duc d'Alsace
 Boniface : général et gouverneur romain du .
 Boniface de Savoie (1207-1270), évêque de Belley et Archevêque de Canterbury
 Boniface de Savoie (1253-1263), neveu du précédent,  de Savoie
 Boniface est un personnage de fiction de l'univers Disney.
 Madame Boniface est un opéra-comique de Paul Lacôme sur un livret de Charles Clairville et Ernest Depré.

Personnalités portant ce prénom 
 Boniface de Castellane, député de la noblesse du bailliage de Châteauneuf aux États généraux de 1789.
 Boniface de Castellane, maréchal de France et fils du précédent.
 Boniface de Castellane (1867-1932), dandy et homme politique français.
 Boniface de Castellane (1897-1946), fils du précédent, diplomate français.

Personnalités portant ce nom de famille 
 André Boniface (1934-), joueur français de rugby à  ;
 Claude Boniface (1930-2002), joueur français de rugby à  ;
 Guy Boniface (1937-1968), joueur français de rugby à  ;
 Pascal Boniface (1956-), directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ;
 Éric Boniface (1969-), footballeur français ;
 Symona Boniface (1894-1950), actrice américaine ;
 Maurice Boniface,  président de conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Maurice Boniface (1862-1945), auteur dramatique français.

Toponymie 
 Bonifacio, localité de Corse
 Institut Saint-Boniface-Parnasse, institut catholique à Bruxelles, où Hergé et François Weyergans ont mené leur scolarité.

Édifices religieux 

 Église Saint Boniface de Berlin
 Église Saint-Boniface de Sioux City, (Iowa)
 Église Saint-Boniface de Wiesbaden, (Allemagne)
 Église Saint-Boniface de Bruxelles

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme